Miejscowości w Polsce:
 Morzęcin Mały
 Morzęcin Wielki